Chinees rugby sevensteam (mannen)
 Chinees rugby sevensteam (vrouwen)